Église Sainte-Colombe de Sainte-Colombe est le nom de plusieurs églises :

France

Communes de Sainte-Colombe 
 Église Sainte-Colombe de Sainte-Colombe dans le département de la Charente ;
 Église Sainte-Colombe de Sainte-Colombe dans le département de Gironde ;
 Église Sainte-Colombe de Sainte-Colombe dans le département d'Ille-et-Vilaine ;
 Église Sainte-Colombe de Sainte-Colombe dans le département des Landes ;
 Église Sainte-Colombe de Sainte-Colombe dans le département de la Manche ;
 Église Sainte-Colombe de Sainte-Colombe dans le département de la Seine-Maritime.

Communes de Sainte-Colombe avec terminaison 
 Église Sainte-Colombe de Sainte-Colombe-sur-Guette dans le département de l'Aude ;
 Église Sainte-Colombe de Sainte-Colombe-de-Duras dans le département de Lot-et-Garonne ;
 Église Sainte-Colombe de Sainte-Colombe-de-Villeneuve dans le département de Lot-et-Garonne ;
 Église Sainte-Colombe de Sainte-Colombe-en-Bruilhois dans le département de Lot-et-Garonne ;
 Église Sainte-Colombe de Sainte-Colombe-de-la-Commanderie dans le département des Pyrénées-Orientales ;
 Église Sainte-Colombe de Sainte-Colombe-sur-Loing dans le département de l'Yonne.

 Église Sainte-Colombe de Sainte-Colombe-près-Vernon dans le département de l'Eure.

Sainte-Colombe